Джонс, Элизабет (Elizabeth Jones):
  (род. 1935) — главный гравёр монетного двора США.
  — английский мастер по серебряным изделиям.
  (род. 1956) — один из трёх избранных членов Техасской железнодорожной комиссии.
 Джонс, Элизабет (более известна под фамилией Болден; 1890—2006) — американская долгожительница, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.